Новоседли могу бити:

 Новоседли (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Новоседли (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република